Adesso (ital. adesso „jetzt“) steht für:

 Adesso (Sprachmagazin), eine Publikation des Spotlight Verlags
 Adesso SE, ein börsennotiertes IT-Dienstleistungsunternehmen